Ю́рий Никола́евич Башка́тов (; 20 июня 1968, Кишинёв — 3 сентября 2022) — советский и молдавский пловец. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (1988 и 1992) и бронзовый призёр чемпионата мира 1991 года в эстафете 4×100 м вольным стилем. Чемпион Европы 1989 в комбинированной эстафете 4×100 м. Серебряный призёр чемпионата Европы 1989 на дистанции 100 м вольным стилем. Неоднократный рекордсмен Европы в эстафетах. 

Победитель этапа Кубка мира по плаванию 1989/90 на дистанции 100 м в/с. Чемпион СССР на дистанции 200 м в/с (1988), двукратный серебряный призёр на дистанции 100 м в/с (1988, 1989), двукратный серебряный призёр на дистанции 200 м в/с (1988, 1989), бронзовый призёр на дистанции 100 м в/с (1992). Рекордсмен СССР на дистанции 200 м в/с (1:49,70).

На Олимпийских играх 1988 года Башкатов занял пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 50,08. В финале эстафеты 4×100 метров вольным стилем показал лучшее время среди всех пловцов на своём втором этапе и вывел команду на второе место, сборная СССР в итоге завоевала серебро с результатом 3:18,33 (1,80 сек отставания от чемпионов американцев).

На чемпионате Европы 1989 года в Бонне занял второе место на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 50,13, золото с рекордом Европы выиграл итальянец Джорджо Ламберти. Там же стал чемпионом в составе сборной СССР в комбинированной эстафете 4×100 метров.

На Олимпийских играх 1992 года выступал только в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Выступал на последнем этапе в предварительном заплыве, а в финале 29 июля выступал на третьем этапе (проплыл в одно время со знаменитым американцем Томом Джегером), вывел команду на третье место и передал эстафету Александру Попову. Объединённая команда показала результат 3:17,56 и заняла второе место, проиграв 0,82 сек американцам.

Окончил Технический университет Молдовы и Государственный университет физической культуры и спорта Республики Молдова.

С 1994 года жил и работал тренером в Чили.

Примечания

Ссылки 
 
 Е. А. Школьников (2003). Динамо. Энциклопедия (стр. 205)
 Профиль Ю.Башкатова на сайте «Плавание в СССР»
 Профиль Ю.Башкатова на сайте les-sports.info

Пловцы СССР
Пловцы Молдавии
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы СССР по плаванию
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Выпускники Технического университета Молдовы
Тренеры Молдавии